«Наперекор судьбе» — советский 2-серийный телефильм 1975 года.
 «Наперекор судьбе» — мексиканская 140-серийная теленовелла 2005 года.